Leia Organa, personage uit Star Wars
Leia (geslacht), geslacht van paddestoelmuggen